GFA est un sigle qui peut signifier :
 Groupement foncier agricole, une société civile spécifique à l'agriculture proche des SCI ;
 Générale française automobile, un groupement de constructeurs d'automobiles et de camions ;
 garantie financière d'achèvement, une garantie dans le cadre d'une VEFA ;
 GFA BASIC (où GFA signifie Gesellschaft für Automatisierung), un langage BASIC pour Atari, Amiga et Windows ;
 géodésie fondamentale et appliquée ;
 Groupe français des argiles, une association pluridisciplinaire de recherche et d'information sur les minéraux argileux ;
 Groupes familiaux Al-Anon, pour les familles et les amis des alcooliques ;
 Appareil grid friendly ;
 glaucome par fermeture de l'angle ;
 GeneFlandres Association, une association d'entraide de généalogie pour le Nord et le Hainaut ;
 Guide pour la formation des automobilistes ;
 Guitar Foundation of America, un festival et un concours de guitare classique ;
 Gemalto Finance Architecture, une équipe qui fit en son temps de l'architecture système, désormais désignée sous l'acronyme ISS, une société de nettoyage belge ;
 Groupe France Agricole, une maison d'édition de la presse professionnelle agricole et agroalimentaire.

GFA est un sigle qui peut signifier :
 .

Code